Akiko Takeshita – ex attrice giapponese
 Keiko Takeshita – attrice giapponese
 Noboru Takeshita – politico giapponese
 Yoshie Takeshita – allenatrice di pallavolo ed ex pallavolista giapponese